Bình An (Bình Dương)
 Bình An (Quảng Nam)
 Bình An (Long An)
 Bình An (Bình Thuận)
 Bình An (Quảng Ngãi)
 Bình An (Ho Chi Minhstad)
 Bình An (Đồng Nai)
 Bình An (Tiền Giang)
 Bình An (Tuyên Quang)
 Bình An (Châu Thành, Kiên Giang)
 Bình An (Kiên Lương, Kiên Giang)